

Animali 
 Bushmaster – nome comune di un grande serpente velenoso del genere "Lachesis", della  sottofamiglia "Crotalinae", della famiglia "Viperidae"

Militaria 
 Bushmaster Firearms International – azienda statunitense produttrice di armi da fuoco
 .450 Bushmaster – cartuccia per fucile (da 
 Bushmaster ACR – fucile d'assalto
 Bushmaster Arm Pistol – fucile d'assalto bullpup semiautomatico 5,56 × 45 mm NATO
 Bushmaster M17S – fucile d'assalto bullpup semiautomatico 5,56 × 45 mm NATO
 Bushmaster M4 Type Carbine – carabina con selettore di fuoco
 Bushmaster XM-15 – fucile d'assalto/carabina semiautomatico 5,56 × 45 mm NATO

 Cannoni automatici della Alliant Techsystems
 M242 Bushmaster – cannone automatico chain gun da 25 mm
 Mk44 Bushmaster II – cannone automatico chain gun da 30 mm
 Bushmaster III – cannone automatico chain gun da 35 mm
 Bushmaster IV – cannone automatico chain gun da 40 mm

 Veicoli militari
 LVT-3 Bushmaster – variante del veicolo anfibio cingolato LVT statunitense, sviluppata nel 1944 dalla BorgWarner
 Thales Bushmaster – veicolo trasporto truppe australiano

Personaggi 
Bushmaster – personaggio dei fumetti DC Comics
Colubro (Bushmaster) – personaggio dei fumetti Marvel Comics